26 февраля 2011 года в Голливуде состоялась 31-я церемония вручения наград премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2010 год. «Золотая малина» традиционно вручается за день до оглашения лауреатов на премию «Оскар». Была введена новая номинация — «Худший фильм в 3D».
 Абсолютными рекордсменами по номинациям были фильмы «Повелитель стихий» и «Сумерки. Сага. Затмение». Примечательно, что все три главных героя фильма «Сумерки. Сага. Затмение» были номинированы на соискание премии.

Лауреаты и номинанты за 2010 год 
Число наград / общие число номинаций
 5/9: «Повелитель стихий»
 2/7: «Секс в большом городе 2»
 2/3: «День святого Валентина»
 1/9: «Сумерки. Сага. Затмение»
 1/3: «Знакомство с Факерами 2»
 1/1: «Киллеры», «Мачете» и «Убийца внутри меня»

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 26 февраля
Февраль 2011 года
2011 год в Калифорнии
Кинопремии 2011 года